Michel Amelin peut désigner :
 Michel Amelin (1955-), un auteur de livres pour les enfants ;
 Michel Amelin (1956-), un auteur parisien de poésie et de théâtre qui a écrit des livres sur le trouble bipolaire.